1971 Голяма награда на Франция е 21-вото за Голямата награда на Франция и пети кръг от сезон 1971 във Формула 1, провежда се на 4 юли 1971 година на пистата Пол Рикар, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция